La Serie A 2000-01 fue la edición número 79 de la Lega Basket Serie A, la máxima competición de baloncesto de Italia. La temporada regular comenzó el 15 de octubre de 2000. Los ocho mejor clasificados accederían a los playoffs, mientras que el Vip Rimini descendería a la Legadue, así como el BingoSNAI Montecatini, que lo haría por problemas de índole económico.

El campeón sería por decimoquinta vez en su historia el Kinder Bologna tras derrotar en el derby local al Skipper Bologna en tres partidos.

Temporada regular

Clasificación 

Leyenda:
      Campeón de Italia.
      Accede al playoff por el título.
      Desciende a Serie A2
  Vencedor del campeonato italiano
  Vencedor de la Supercopa de Italia
  Vencedor de la Copa de Italia
  Vencedor de la Euroliga

Playoffs

Estadísticas 
Mejores anotadores de la temporada regular (primeros 30)

Referencias

Enlaces externos
 Web oficial de Lega Basket
 Temporada 2000-01 en eurobasket.com
 Lega Serie A - 2001-01 Standings and Stats

2001
Baloncesto en 2000
Baloncesto en 2001